

Великий Двор — присілок, Бабушкінське сільське поселення, Бабушкінський район, Вологодська область
 Великий Двор — присілок, Міньковське сільське поселення, Бабушкінський район, Вологодська область
 Великий Двор — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Великий Двор — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Великий Двор — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Великий Двор — присілок, Великодворське сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область
 Великий Двор — присілок, Мосеєвське сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область